Tydlighetskommatering är det sätt på vilket Språkrådet och andra vägledande instanser rekommenderar att kommatecken ska användas i svenska. Principen är att kommateringen för att underlätta läsning och förståelse inte ska sättas ut mellan led i en mening som innehållsmässigt hör nära ihop, utan bara mellan relativt fristående delar av en mening eller på ställen där man vill markera pauseringar. 

Tydlighetskommatering blev vanlig på 1960-talet och har till största delen ersatt den tidigare dominerande grammatiska kommateringen. Kommatering kan användas i tvetydiga meningar för att undvika syftningsfel.

Exempel
Jag har en bror som har en stilig cykel att fortskaffa sig med, vilket han ibland också gör.

Grammatik